Beth Allen (actrice), een Nieuw-Zeelandse actrice
 Beth Allen (golfer), een Amerikaanse golfspeelster